

Aziende 
 GHS Strings – Casa produttrice di corde per strumenti musicali statunitense fondata nel 1964.

Codici 
 ghs – codice ISO 639-3 della lingua guhu-samae

Leggi e regolamenti 
 GHS – Acronimo di Globally Harmonized System cioè Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche che è costituito da una serie di raccomandazioni internazionali, la cui applicazione è facoltativa; l'UE ha voluto rendere obbligatorie tali raccomandazioni integrandole nel diritto comunitario; dal 2009 i criteri del sistema GHS sono quindi inclusi nella normativa che disciplina i trasporti nell'Unione Europea.